Världsmästerskap 2000 kan avse:

Formel 1-VM 2000
Roadracing-VM 2000
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2000
Världsmästerskapen i kortbanesimning 2000
Världsmästerskapen i konståkning 2000
Världsmästerskapen i orientering 2000
Världsmästerskapen i skidflygning 2000
Världsmästerskapen i skidorientering 2000
Världsmästerskapen i skidskytte 2000
Världsmästerskapet i innebandy för herrar 2000
Världsmästerskapet i ishockey för damer 2000
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2000